Parcq ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Parcq (1874–1939), französischer Architekt
 Herbert du Parcq, Baron du Parcq (1880–1949), britischer Jurist

Siehe auch:
 Parc
 Park (Begriffsklärung)
 Parkabtei, Prämonstratenserkloster bei Löwen (Belgien)